Генрі Ґроб (1904—1974) — швейцарський шахіст, міжнародний майстер (1950). Шаховий літератор. Художник.
 Гертруда Ґроб-Прандл (1917—1995) — австрійська оперна співачка (сопрано).
 Карл Ґроб (1946—2019) — швейцарський футболіст.
 Конрад Ґроб (1828—1904) — швейцарський літограф і живописець.

Вельки Ґроб — село, громада в окрузі Ґаланта Трнавського краю.
 Словенски Гроб — село, громада округу Пезінок, Братиславський край.
 Хорватський Ґроб — село, громада округу Сенець, Братиславський край.

 Grob Aircraft — виробник літаків.
 Grob-Werke — виробник верстатів.